Громобой () — фильм 1995 года
 Удар молнии () — фильм 2012 года